Wał peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wał, village de la voïvodie de Lublin
 Wał, village de la voïvodie de Mazovie